Варыгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Варыгино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Варыгино — деревня в Опочецком районе Псковской области.